Pietro Berti ist der Name folgender Personen:

* Pietro Berti (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1806, 1816, 1821/1822 und 1825
 Pietro Berti (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1872, 1878 und 1883
 Pietro Berti (Politiker, III), san-marinesischer Politiker, Mitglied des Consiglio Grande e Generale 
 Pietro Berti (Politiker, 1967) (* 1967), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1998/1999